Козя́рники (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района на правобережьи реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 21 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Жодишки, Плавушка, Погорье.

Согласно переписи население Козярников в 1999 году насчитывало 45 человек.

Через деревню проходит грунтовая автомобильная дорога местного значения  Буянцы — Погорье — Козярники.

Через деревню проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Лылойти
 Сморгонь — Нестанишки
 Сморгонь — Сыроватки

В одном километре от Козярников, на берегу Вилии находятся руины железнодорожного моста и переправы времён Первой мировой войны. Также неподалёку от деревни находятся руины часовни-усыпальницы (XIX век) бывшей усадьбы Тупальщина.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района